Popovtsi peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Поповци) :
Popovtsi, village bulgare de l'obchtina de Gabrovo, situé dans l'oblast de Gabrovo ;
Popovtsi, village bulgare de l'obchtina d'Ikhtiman, situé dans l'oblast de Sofia (« non urbain ») ;
Popovtsi, village bulgare de l'obchtina de Veliko Tarnovo, situé dans l'oblast de Veliko Tarnovo.